En gadestil er en særlig stilart inden for en (typisk kunst-) retning.

Der er ingen præcis defintion på hvad gadestilen er indebærer, men den generelle udtryksform er typisk en social hårdhed eller personlig stagnation. Billeder af tiggere, grafitti og affaldsdynger vil typisk være karakteriseret som gadestilsbilleder, mens mørkt tøj eller tøj med huller tilsvarende er gadestil.

Fotografi
Kunst